Grasshoff est un nom de famille allemand, "Gras" signifiant "herbe", "Hof" signifiant "cour" ou "ferme". 

Les variantes  orthographiques sont Graßhoff, Grashoff, Graßhof ou Grashof. 

 Alex Grasshoff (1928–2008), réalisateur américain de documentaires 
 Franz Grashof (1826–1893), ingénieur allemand 
 Fritz Grasshoff, né Graßhoff (1913–1997), artiste allemand, peintre, écrivain 
 Johann Grasshoff (c.1560-1623), juriste et écrivain alchimique de Poméranie 
 Karin Graßhof (1937- ), juriste allemande 
 Kurt Grasshoff (1891-1918), pilote allemand 
 Rik Grashoff (1961- ), ingénieur et homme politique néerlandais 
 Thorsten Grasshoff ou Paul T. Grasshoff (1969- ), acteur allemand

Voir également 
 Condition Grashof, utilisée lors de l'analyse de chaînes cinématiques, nommée d'après Franz Grashof 
 Nombre de Grashof, () nombre sans dimension dans la dynamique des fluides et le transfert de chaleur, nommé d'après Franz Grashof
Patronyme allemand